Durchzug steht für:
 Luftzug, Luftbewegung
 Stecklaken, saugfähige Krankenunterlage; siehe Bettwäsche#Stecklaken
 die Beschleunigungsfähigkeit eines Kraftfahrzeuges in einem hohen oder dem höchsten Gang